Cabrera hace referencia a varios artículos:

Toponimia

Argentina 
 General Cabrera, municipio de la provincia de Córdoba;

Colombia 
 Cabrera (Cundinamarca), municipio;
 Cabrera (Santander), municipio;

España 
 Cabrera (León), comarca de la provincia de León;
 La Cabrera (Madrid), municipio de la Comunidad de Madrid;
 La Cabrera (Guadalajara), pedanía de Sigüenza, provincia de Guadalajara;
 Castrillo de Cabrera, municipio de la provincia de León, Castilla y León;
 Cabrera de Mar, municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña;
 Cabrera de Igualada, municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña;
 Vizcondado de Cabrera, linaje medieval, originalmente provenientes del castillo de Cabrera;

Geografía física

España 
 Isla de Cabrera, en el archipiélago de Baleares;
 Parque nacional marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera
 Río Cabrera, en la provincia de León, Castilla y León;
 Sierra de Cabrera (Almería), Andalucía;
 Sierra de Cabrera (León y Zamora), Castilla y León.
 Sierra de La Cabrera (Madrid)

República Dominicana 
 Cabrera, municipio de la provincia de María Trinidad Sánchez;
 Loma de Cabrera, municipio de la provincia de Dajabón;

Desambiguaciones de nombre y apellido 
 Ángel Cabrera, 
 Francisco Cabrera, 
 Gustavo Cabrera, 
 José Cabrera, 
 José Antonio Cabrera, 
 Luis Cabrera,

Autores de nombres científicos 
 Cabrera - Ángel Lulio Cabrera (1908-1999), botánico argentino;
 A.Cabrera - Ángel Cabrera Latorre (1879-1960), botánico, zoólogo y paleontólogo hispanoargentino;

Zoología
 Ratón de Cabrera (Microtus cabrerae), especie de roedor endémica de la península ibérica.